Sveta Petka
Veneranda u Hvaru
Crkva sv. Petke – Venerande u Sutomoru
Crkva sv. Petke – Venerande u Gornjem Šušanju, Bar